PSV in het seizoen 2015/16 (mannen)
 PSV in het seizoen 2015/16 (vrouwen)